Haskell County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Haskell County (Kansas) – okres státu Kansas
 Haskell County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma
 Haskell County (Texas) – okres státu Texas